Церква Різдва Пресвятої Богородиці — парафія і храм греко-католицької громади Великоглибочанського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Підгородне Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Греко-католицький храм Різдва Пресвятої Богородиці збудовано у 1908 році. Парафія в лоні УГКЦ діяла до 1946 року. Свою діяльність парафія відновила 24 липня 1991 року. З 1991 по 1992 роки у храмі проходили почергові богослужіння громад УГКЦ і УАПЦ. У 1992 році храм перейшов до своїх законних власників — громади УГКЦ, як це було до 1946 року.

У 1993 році громада прийняла рішення про побудову нового, більшого храму, оскільки старий був невеликим (громада до 1946 року складалася приблизно з 40 дворів). Фундамент нового храму закладено довкола старого, а коли він був збудований, стару церкву розібрали. Будівництво тривало 3 роки. У 1995 році за кошти та силами громади під керівництвом тодішнього пароха о. Івана Якиміва завершено будівництво храму. Невелику частину коштів громада отримала стараннями вихідця із села о. Володимира Заблоцького, який у той час навчався у духовній семінарії в США. Розписав церкву та виготовив іконостас художник з Тернополя Микола Бронецький. Новий храм освятив на свято Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня 1995 року владика Михаїл Сабрига.

За служіння о. Івана Чайківського відбудовано парафіяльне проборство.

Востаннє єпископську візитацію на парафії здійснив 7 жовтня 2012 року митрополит Тернопільсько-Зборівський архиєпископ Василій Семенюк з нагоди відкриття святої місії, яку проводили оо. Редемптористи з Тернополя — о. Михаїл Шевчишин та о. Роман Жиравецький.

При парафії діють: Параманне братство, братство Фатімської Матері Божої, Марійська та Вівтарна дружини. Катехизацію на парафії проводять парох при допомозі дружини Галини.

На території парафії знаходиться вісім капличок та фігур на честь Пресвятої Богородиці, біля яких щороку у травні відправляють маївки. Одна капличка, 14 стадій Хресної дороги ГНІХ, символічна могила Борцям за волю України та місійний хрест знаходяться на церковному подвір'ї.

У власності громади знаходиться храм Різдва Пресвятої Богородиці та парафіяльне проборство.

Парохи 
 о. Степан Ратич,
 о. Богдан Романишин,
 о. Іван Пасіка,
 о. Тимотей Симбай,
 о. Микола Когут,
 о. Микола Збир,
 о. Мар'ян Кашуба,
 о. Мокрий (1946—1968),
 о. Павло Репела (1991—1992),
 о. Іван Якимів (1992—2011),
 о. Іван Чайківський (з листопада 2011).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Підгородне
Підгородне
Культові споруди, побудовані 1908
засновані в Україні 1908